Лас Флечас има више значења:

 Лас Флечас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Флечас (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Флечас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Флечас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Флечас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику